Кубок конфедераций 2017 — международный футбольный турнир для национальных команд — победительниц континентальных турниров каждой из 6-ти конфедераций, входящих в состав ФИФА, который проходил с 17 июня по 2 июля 2017 года в России. Ниже представлены списки игроков, заявленных каждой командой для участия в турнире.

Каждая национальная сборная, принимающая участие в турнире, должна представить ФИФА окончательный список из 23-х игроков, трое из которых должны быть вратарями.

Количество матчей и голов, возраст и клубная принадлежность игроков указаны по состоянию на начало турнира — 17 июня 2017.

Группа A

Россия 
Итог — 3-е место в группе А

Новая Зеландия 
Итог — 4-е место в группе А

Португалия 
Итог — 1-е место

Мексика 
Итог —2-е место

Группа B

Камерун 
Итог — 4-е место в группе В

Чили 
Итог — 2-е место

Австралия 
Итог — 3-е место в группе В

Германия 
Итог — Победитель Кубка Конфедераций 2017

Примечание: Лерой Сане и Диего Демме получили травмы еще до начала турнира, но не были заменены на других игроков и пропустили турнир, при этом остались в официальной заявке сборной Германии на турнир.

Примечания

Ссылки 
 Кубок конфедераций 2017 на FIFA.com 

2017
Кубок конфедераций 2017